Aegnor is een personage in de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien. Zijn naam is Sindarijns voor wreed vuur. Hij is een Noldorijnse Elf.

Aegnor is geboren in Valinor als de derde zoon van Finarfin. Hij gaat met de meeste Noldor mee naar Beleriand na de diefstal van de Silmarillen, hoewel zijn vader onderweg besluit terug te keren.

Met zijn broer Angrod verdedigt hij Dorthonion tegen de legers van Morgoth als vazal van zijn broer Finrod Felagund, die koning is van Nargothrond en de uitgestrekte landen eromheen. Dorthonion ligt van alle Elfenlanden het dichtst bij Morgoths fort Angband, maar is dunbevolkt en hooggelegen, zodat de kans op een aanval op Dorthonion klein geacht wordt. Angrod en Aegnor worden gedood tijdens de Dagor Bragollach.
Hij was de enige mannelijke elf waarvan het bekend is dat hij verliefd werd op een sterfelijke vrouw namelijk Andreth van het Huis van Bëor de dochter van Boromir achterkleinzoon van Bëor de oude.

Het Huis van Finarfin 

Noldo
Teleri